Odžak est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Odžak, une ville et une municipalité située dans le canton de la Posavina et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Odžak, un village situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Odžak, un village situé dans la municipalité de Glamoč, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Odžak, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Odžak, un village situé dans la municipalité de Hadžići, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Odžak, un village situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Odžak, un village situé dans la municipalité de Kupres, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Odžak, un village situé dans la municipalité de Livno, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Odžak, un village situé dans la municipalité de Nevesinje et dans la République serbe de Bosnie ;
Odžak, un village situé dans la municipalité de Novo Goražde et dans la République serbe de Bosnie ;
Odžak, un village situé dans la municipalité de Šipovo et dans la République serbe de Bosnie ;
Odžak, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
Odžak, un village situé dans la municipalité de Vlasenica et dans la République serbe de Bosnie ;
au Monténégro
Odžak, un village situé dans la municipalité de Pljevlja.

Voir aussi 
Bandin Odžak